Витаутас Юозович Левицкас — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1933 году в Каунасе. Член КПСС с 1958 года.

С 1956 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1956—1993 гг. — инженер-механик, начальник цеха, заместитель директора завода, директор мехового комбината, генеральный директор Каунасского мехового производственного объединения им. К. Гедриса.

Избирался депутатом Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва, народным депутатом СССР.

Жил в Литве.

Ссылки 
 Tarybų Lietuvos enciklopedija — Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija — 2 tomas (Grūdas-Marvelis), 1986. — С. 526.
 Левицкас

Директора промышленных предприятий
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва
Народные депутаты СССР